SM UC 96 war ein U-Boot der Kaiserlichen Marine vom Typ UC, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde.

Einsätze 
keine

Verbleib 
UC 96 wurde an die Alliierten übergeben und zur englischen Kriegsbeute erklärt. 1919 wurde das Boot in Morecambe abgebrochen.

Versenkungserfolge 
keine

Literatur

Weblinks 
 uboat.net: UC 96 abgerufen am 24. Februar 2020

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
Militärschiff für den Minenkrieg (Kaiserliche Marine)
U-Boot im Ersten Weltkrieg
Blohm + Voss